Il DOC Castel del Monte è un vino della Puglia.

La Denominazione di Origine Controllata Castel del Monte deve il suo nome al celebre maniero fatto costruire da Federico II su un monte all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, in territorio di Andria. Il vino è molto versatile, può essere consumato per accompagnare varie pietanze ed è caratterizzato da una lunga lista di tipologie che devono il loro nome al tipo di vitigno utilizzato.

La produzione dei vini DOC Castel del Monte è consentita solo nella provincia di Barletta-Andria-Trani e nella città metropolitana di Bari.

Lista dei vini DOC Castel del Monte

 Castel del Monte rosato frizzante
 Castel del Monte rosso riserva dal 2011 DOCG autonoma
 Castel del Monte Bianco frizzante
 Castel del Monte Chardonnay frizzante
 Castel del Monte Aglianico rosso
 Castel del Monte Aglianico frizzante
 Castel del Monte Chardonnay
 Castel del Monte Bombino Nero dal 2011 DOCG autonoma
 Castel del Monte Bombino Bianco
 Castel del Monte Pinot Nero
 Castel del Monte Cabernet
 Castel del Monte Sauvignon
 Castel del Monte Bianco
 Castel del Monte Pinot bianco
 Castel del Monte Bombino Bianco frizzante
 Castel del Monte Pinot bianco frizzante
 Castel del Monte Uva di Troia riserva dal 2011 DOCG autonoma con il nome Castel del Monte Nero di Troia riserva 
 Castel del Monte Uva di Troia
 Castel del Monte Bianco da Pinot Nero
 Castel del Monte rosato
 Castel del Monte rosso
 Castel del Monte novello
 Castel del Monte Aglianico rosato
 Castel del Monte Cabernet riserva
 Castel del Monte Sauvignon frizzante
 Castel del Monte Aglianico rosso riserva

Note 

Vini DOC della provincia di Barletta Andria Trani
Vini DOC della città metropolitana di Bari